Донат () е име на:

 Гай Юний Донат, суфектконсул 257 г., консул 260 г.
 Елий Донат, римски граматик и реторик (4 век)
 Тиберий Клавдий Донат, автор на коментари за Енеида
 Донат Велики († 355), епископ на Нумидия
 Донат († 412), кан на източните хуни на Черно море (410 – 412)
 Свети Донат, няколко Светии
 Свети Донат († 811), епископ на Задар, Далмация
 Донат, от 1235 г. епископ на Килала в Ирландия

Други 
 Донатизъм, раннохристиянска ерес
 Донати, фамилия във Флоренция
 Донатело (1386 – 1466), един от най-прочутите италиански скулптори
 Донато Браманте (1444 – 1514), знаменит италиански архитект и художник
 Донато да Формело (1546/1555 – 1572/1585), италиански художник и дърворезбар
 Донатела Версаче (* 1955), италиански моден дизайнер
 вид американска поничка